«Иорданские Соколы» , ) — авиационная пилотажная группа Королевских ВВС Иордании. Авиагруппа была сформирована по приказу короля Иордании Хусейна 7 ноября 1976 года. Для своих авиашоу группа использует четыре учебно-тренировочных самолёта Extra-300 L. Также имеется один резервный самолёт той же марки. «Соколы» базируются в международном аэропорту Акабы.

Состав группы 
Джамиль Зайяд 
Абдель Хамид 
Шади Аль-Араби
Нофан Аглори
Раед Ейджилат 
Мохаммад Махреб

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиагруппы

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды
Авиация Иордании